

Pessoas
Jeff Widener

Localidades
Widener (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes